Шаве:
 Шаве, Ашиль (1906—1969) — бельгийский поэт, писал на французском языке.
 Шаве, Бенуа (род. 1981) — французский лыжник.
 Шаве — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Авейру.